La ghigliottina (La guillotine) – romanzo di Albert Camus del 1958
 La ghigliottina – gioco finale del quiz televisivo L'eredità